Никола́й Сла́вин:
 Славин, Николай Васильевич (1903—1958) — советский военный деятель, сотрудник ГРУ и дипломат.
 Славин, Николай Иванович (1882 — после 1941) — подполковник 12-го гусарского Ахтырского полка, участник Белого движения на Юге России.